Megelin ist der Name folgender Personen:
 Else Megelin (1905–1986), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Kurt Megelin (1904–1979), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus